Шёлковичи () — деревня в Комсомольском сельсовете Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 39 км на северо-запад от Речицы, в 89 км от Гомеля и в 23 км от железнодорожной станции Бабичи.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Светлогорск — Речица.

В деревне 17 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из короткой улицы с широтной ориентацией. Деревня застроена деревянными домами.

Гидрография 
На южной окраине расположен исток реки Столпинка (приток реки Сведь).

История 
Согласно письменным источникам деревня известна с XVIII века в составе Речицкого повета Минского воеводства Великого княжества Литовского. После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1850 году в Горвальской волости Речицкого уезда Минской губернии. В 1879 году обозначена в Сведском церковном приходе.

В 1931 году организован колхоз.

Во время Великой Отечественной войны оккупанты в июне 1943 года полностью сожгли деревню и убили 10 жителей, на фронтах погибли 25 жителей деревни.

В 1959 году деревня входила в состав колхоза «Комсомольск» с центром в деревне Комсомольск.

Население

Численность 
2004 год — 17 дворов, 22 жителя.

Динамика 
 1795 год — 11 дворов.
 1850 год — 13 дворов.
 1897 год — 54 жителя (согласно переписи).
 1930 год — 38 дворов, 208 жителей.
 1959 год — 187 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 17 дворов, 22 жителя.

Известные уроженцы 
 Владимир Липский — белорусский писатель

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района